

Cinema 
Harold balia (Now or Never) – film del 1921 diretto da Fred C. Newmeyer e Hal Roach
Now or Never – film del 1979 diretto da Lothar Lambert

Musica 
Now or Never – album dei Niagara del 1988
Now or Never – album di Tela del 1998
Now or Never – album di Nick Carter del 2002
Now or Never – album dei Blazin' Squad del 2003
Now or Never – album di Tank del 2010
Now or Never – EP dei The Ghost Inside del 2005
Now or Never – EP dei CNBLUE del 2009
Now or Never – EP delle Bananarama del 2012
Now or Never – singolo di Mark Medlock del 2007
Now or Never – singolo del cast di High School Musical 3: Senior Year del 2008
Now or Never – singolo di Outasight del 2012
Now or Never – singolo di Halsey del 2017